Johann Friedrich Adam, noto come Michael Friedrich Adams (1780-1838) – botanico russo
 Michael Adams (1845-1899) – politico canadese
 Michael Adams (1920-2005) – giornalista britannico
 Michael Adams (1930-1967) – aviatore statunitense
 Michael Adams (1937) – pittore britannico
 Michael Adams (1947) – economista tedesco
 Michael F. Adams (1948) – accademico statunitense
 Robert Michael Adams, noto come Mike Adams (1948) – giocatore di baseball statunitense 
 Michael Adams (1950-2010) – stuntman statunitense
 Michael Adams, noto come Mike Adams (1959) – allenatore di calcio britannico
 Michael Richard Adams, noto come Micky Adams (1961) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Michael Adams, noto come Mike Adams (1965) – giocatore di badminton britannico
 Michael Alan Adams, noto come Mike Adams (1965) – calciatore britannico
 Michael Adams (1963) – cestista statunitense
 Michael Adams (1971) – scacchista britannico
 Michael Christopher Adams, noto come Mike Adams (1974) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Adams (1977) – giocatore di badminton sudafricano
 Michael Carl Adams, noto come Mike Adams (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Adams (1985) – calciatore statunitense
 Michael Adams (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Mike Adams (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Adams, noto come Mick Adams (fl. 1971-1984) – rugbista britannico
 Mike Adams (fl. 1972-1996) – regista